Illegal (Shakira), een single van de zangeres Shakira
 Illegal (1955), een Amerikaanse film uit 1955
 Illégal, een Belgische dramafilm uit 2010